Крушельница — топоним.
 
 Крушельница — село во Львовской области Украины.
 Крушельница — река во Львовской области Украины.